Cupar kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cupar, Saskatchewan, ort,

Storbritannien 

 Cupar (ort i Storbritannien), Skottland, Fife, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar